ICB steht für:
 IPMA Individual Competence Baseline, internationaler Projektmanagement-Standard
 Intercitybus, eine Reisekategorie der ÖBB
 Internet Citizen’s Band, ein Internetkonferenz-Programm
 eine Intracerebrale Blutung in der Medizin
 Iranian Christian Broadcasting, ein TV-Sender seit September 2002 in persischer Sprache für Iran und Afghanistan und Nachbarländer
 In-der-City-Bus GmbH, ein Verkehrsdienstleister in Frankfurt am Main
 Irish Conservation Box, ein Meeresschutzgebiet südwestlich Irlands
 Industry Classification Benchmark, Klassifizierung von Dow Jones Indizes und FTSE
 Industry Consultation Body, ein Beratungsgremium für die Europäische Kommission zu Fragen des einheitlichen europäischen Luftraums (siehe Verordnung (EG) 549/2004, Amtsblatt der EU L96 vom 31. März 2004)
 Banco International de Comercio SARL, eine Bank in Mosambik
 , einem PVD-Beschichtungsverfahren, siehe ICB-Technik
 Islandsflug (ICAO-Code), isländische Fluggesellschaft

Abkürzung